Tiwi (volk), een volk dat voornamelijk woont in de Noord-Australische eilanden Melville en Bathurst
Tiwi (Albay), een gemeente in de Filipijnse provincie Albay 
Tiwi (afkorting), Toegepaste IngenieursWetenschappen Informatica is een afstudeerrichting bij Hogeschool Gent (België)